Список призёров теннисных турниров Олимпийских игр содержит призёров соревнований тех лет, когда теннис был включён в программу Олимпиады как медаленосный вид. В 1896 году состоялся первый турнир в мужском одиночном и мужском разряде, в 1900 году — в женском одиночном и смешанном парном, в 1920 — в женском парном.

Самое крупное теннисное соревнование прошло на играх 1912 года: теннисисты разыграли сразу восемь комплектов медалей: каждый проводившийся тогда вид программы был проведён отдельно на открытых кортах и в зале.

Трижды теннисный турнир проходил в рамках Олимпиады как показательный вид: в 1906, 1968 и 1984 годах за успехи в теннисных видах медали не вручались.

Список стран-медалистов (после 2016 года)

Детальный список призёров

Одиночные соревнования

Мужчины

Мужчины. Зальные турниры

Женщины

Женщины. Зальные турниры

Парные соревнования

Мужчины

Мужчины. Зальные турниры

Женщины

Микст

Микст. Зальные турниры

Многократные призёры

Ссылки 
 Олимпийский турнир на сайте ITF

Международные серии